El símbolo -- puede referirse a:

 Un doble signo menos.
 El operador de decremento, en informática.
 El delimitador de los comentarios en el lenguaje de programación Ada y Haskell.